EV6 peut faire référence à :

Automobiles 
 Kia EV6, un modèle électrique du constructeur sud-coréen Kia ;
 Skyworth EV6, un modèle électrique du constructeur chinois Skyworth Auto.

Astronomie 
 (19101) 1981 EV6, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (37648) 1994 EV6, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cyclisme 
 EuroVelo 6, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV6.